Příjmení Baader  nosí více významných osobností:

 Andreas Baader (1943–1977) – spoluzakladatel a prvním vůdcem německé levicové organizace Frakce Rudé armády
 Franz von Baader (1765–1841) – německý lékař, technik, romantický filosof a katolický teolog
 Johannes Baader (1875–1955) – německý spisovatel a umělec